СУ-100 — советская самоходно-артиллерийская установка.
 Су-100 — ошибочное название советского сверхзвукового ракетоносца Т-4 «Сотка», разработанного ОКБ Сухого.
 Су-100 — иногда обиходное название пассажирского самолёта «Сухой Суперджет 100».